Ausztrália
Mount Ainslie, Ausztráliai fővárosi terület
Mount Ainslie, hegy Ausztráliában, Canberra közelében